Соревнования по тхэквондо на XXVII летних Олимпийских играх проходили с 27 по 30 сентября 2000 года. Тхэквондо впервые в истории было включено в официальную программу Олимпийских игр, до этого в 1988 и 1992 годах на Олимпийских играх проходили показательные соревнования. Участвовало 103 человека из 51 страны.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны 

Марокко два раза попадало в утешительные полуфиналы (3 очка); Венгрия, Венесуэла, Италия, Колумбия, Кот д’Ивуар, Филиппины и Финляндия — по одному разу (1,5 очка).

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали. Проигравшие в полуфиналах встречаются в утешительных полуфиналах с двумя победителями утешительного турнира, проводимого среди проигравших финалистам на разных стадиях. Победители утешительных полуфиналов выходят в поединок за 3 место.

Женщины. 49 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

за 3 место

финал

Женщины. 57 кг

1/4 финала

1/2 финала

утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Женщины. 67 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Женщины. Свыше 67 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Мужчины. 58 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Мужчины. 68 кг

1/4 финала

1/2 финала

утешительные полуфиналы

за 3 место

Финал

Мужчины. 80 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Мужчины. Свыше 80 кг

1/4 финала

1/2 финала

Утешительные полуфиналы

За 3 место

Финал

Судьи 

  Мартин Рамон Бланко
  Ву Суан Тхань
  Мария Эрика Давила
  Сергей Данилов
  
  Константинос Калудис
  Роланд Кампос
  
  Карлос Кольменеро
  Сэмюэл Майкл Лойяконо
  Хуан Мануэль Лопес Дельгадо
  Мойтаба Назмде
  Дени Оджо
  Флавио Перес
  Уве Оттербайн
  Ёсики Сибата
  Джессика Стенхольм
  Сун Куан Сэнь
  Лоренцо Триколи
  Брюс Харрис
  Кевин Хорнси
  Мохамед Ибрагим аль-Хувишель
  Чжао Лэй
  Чхве Чон Хо

Ссылки 
 Официальный отчёт

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Тхэквондо в Австралии